Repubblica Popolare di Serbia – repubblica federata della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia dal 1946 al 1963
 Repubblica Socialista di Serbia – repubblica federata della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia dal 1963 al 1992
 Repubblica di Serbia – repubblica federata, prima della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, dal 1990 al 1992, poi della Repubblica Federale di Jugoslavia, dal 1992 al 2003, e infine della Serbia e Montenegro, dal 2003 al 2006
 Serbia – stato indipendente dal 2006